Aleksandar Ranković ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Ranković (Politiker) (1909–1983), jugoslawischer Politiker
 Aleksandar Ranković (Fußballspieler) (* 1978), serbischer Fußballspieler